Cachia est un patronyme écossais, venant du royaume de Dál Riata. Il dérive de la forme gaélique MacEachainn. Le nom de famille "Cachia" peut être attribué à Knoydart. Le nom de famille a diverses variantes, à la suite de la traduction du gaélique à l'anglais. Les variantes incluent McEachan, McGeachan, McKechnie, McGeachie. L'un des premiers membres de la famille Cachia à émigrer aux États-Unis fut Thomas McKeachie en 1797.

Étymologie 
Selon les linguistes maltais , Godfrey Wettinger et Mario Cassar, l'orthographe moderne du nom serait d'origine grecque. Le nom Cachia/Cacchia se rapproche du mot grec Kakia (κακία) qui peut signifier « malignité, méchanceté, mal», et qui est également le nom d'une divinité de la mythologie grecque, Kakia, déesse du vice.

Selon une autre théorie, il dérive de l'italien caccia « chasse ».

Le nom est attesté à Malte en 1419 sous la forme Cakia.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Cachia se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Les personnes portant ce nom de famille comprennent :
  (né en 1991), footballeur australien ;
  (né en 1987), Gardien écossais de hockey sur gazon ;
 Therese Comodini Cachia (né en 1973), avocat et homme politique maltais ;
 Pierre Cachia (1921-2017), universitaire égyptien ;
 Alfredo Cachia Zammit (1890–1960), homme politique et philanthrope maltais ;
 Michele Cachia (1760–1839), architecte et ingénieur militaire maltais ;
 Antonio Cachia (1739–1813), architecte, ingénieur et archéologue maltais ;
 Domenico Cachia ( 1690–1761), maltais capomastro.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
 , Maltese Linguistic Surveys, University of Malta, 1976.

Liens externes 
 Que signifie votre patronyme maltais
 

Patronyme maltais
Patronyme européen